

Условные обозначения

Класс «А». Первая подгруппа

ЦСКА 
Старший тренер: змс, зтр СССР Анатолий Тарасов.
Тренер: мс Борис Кулагин.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Аркадий Чернышёв.
Тренер: мс Виктор Тихонов.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: змс Борис Афанасьев (до февраля), змс Всеволод Бобров (с февраля).
Тренер: змс Борис Афанасьев (с февраля).

«Локомотив» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Кострюков.
Тренер: мс Валентин Захаров.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Эпштейн.
Тренер: мс Александр Кашаев.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Александр Прилепский.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс Сергей Митин.

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс Николай Пучков.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: Николай Сидоренко (начало сезона), мс, зтр РСФСР Александр Новокрещёнов (конец сезона).
Тренер: мс Виктор Столяров.

«Электросталь» 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Николай Нилов.
Тренер: мс Юрий Мурашкин.

СКА Калинин 
Старший тренер: змс Виктор Шувалов (до ноября), мс Андрей Чаплинский (с ноября).
Тренер: мс Андрей Чаплинский (до ноября).

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1963-1964 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1963 г.
 Хоккей. Справочник-календарь на 1964-1965 год. Москва. ЦС им. В.И.Ленина. 1964 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой